Казгери Увжукович Максидов (; ) — советский партийный и государственный деятель. Активный участник строительства Советской власти в Кабардино-Балкарии. Ответственный секретарь Областного комитета ВКП(б) Кабардино-Балкарской автономной области. Репрессирован в 1937 году. Расстрелян. Реабилитирован 4 июля 1957.

Биография 
 до 11.1919 — в русской армии, командир бригады (Манасский фронт)
 1921—1923 — начальник Отдела управления Исполнительного комитета Областного Совета Кабардинской — Кабардино-Балкарской автономной области
 28.71 — 1924 — вр. и. о. председателя Кабардино-Балкарского областного Суда
 1925—1927 — слушатель Высших юридических курсов при Народном комиссариате юстиции РСФСР
 1924—1927 — председатель Кабардино-Балкарского областного Суда
 1927 — заведующий Административным отделом Исполнительного комитета Областного Совета Кабардино-Балкарской автономной области
 3 — 5.1929 — ответственный секретарь Областного комитета ВКП(б) Кабардино-Балкарской автономной области

 6.1929 — 1.1937
 заведующий Кабардино-Балкарским областным отделом народного образования
 директор Кабардино-Балкарского педагогического института
 заведующий туристической базой с. Вольный Аул (Кабардино-Балкарская автономная область — КБАССР)

 8.1.1937 — арестован
 25.7.1937 — расстрелян

Семья 
Жена — Елизавета Темботовна (урожденная Катханова)

Примечания 

Председатели районных исполкомов СССР
Первые секретари Кабардино-Балкарского обкома КПСС
Расстрелянные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1937 году